Attilio Frajese – storico della matematica italiano
 Marina Frajese – modella, attrice cinematografica e attrice pornografica svedese naturalizzata italiana
 Paolo Frajese – giornalista italiano
 Vittorio Frajese – storico e accademico italiano